The Everlasting Whisper est un western américain de 1925 réalisé par John G. Blystone et écrit par Wyndham Gittens.

Synopsis

Fiche technique

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1925
Western américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film réalisé par John G. Blystone